Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Rick Leach che hanno battuto in finale Grant Connell e Patrick Galbraith 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (semifinali)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Danie Visser /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Byron Black /  Rick Leach (Campioni)

 Glenn Michibata /  David Pate (primo turno)
 Stefan Kruger /  Greg Van Emburgh (secondo turno)
 Mark Keil /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Brad Pearce /  Dave Randall (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1993